Формозу () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-Формозу — парафія.